

Musica 
 Daft – album compilation degli Art of Noise del 1986
 D.A.F.T.: A Story About Dogs, Androids, Firemen and Tomatoes – album video dei Daft Punk del 2000

Persone 
 Harry Daft – calciatore inglese
 Kevin Daft – allenatore di football americano e giocatore di football americano statunitense

Pagine correlate 
Richard Daft